Bronco Seeling (1883-1956), joueur néo-zélandais de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 Charles R. Seeling (1895-1951), directeur de la photographie, réalisateur et scénariste américain ;
 Hans Seeling (1828-1862), pianiste et compositeur autrichien ;
 Heinrich Seeling (1852-1932), architecte allemand.